Ка́лис () — англоязычный топоним, произошедший от французского Кале:
 Калис (Вермонт) — город в штате Вермонт, США.
 Калис (Мэн) — город в штате Мэн, США.
 Калис (Альберта) — малое селение в провинции Альберта, Канада.

 Прочее 

 Калис — в мифологии троянец, спутник Энея